Sieciowy system plików, ang. Network File System
 Network File System (protokół)